La rue Rosa-Bonheur est un odonyme pouvant désigner :
 Rue Rosa-Bonheur à Bordeaux ;
 Rue Rosa-Bonheur à Lyon ;
 Rue Rosa-Bonheur à Nantes ;
 Rue Rosa-Bonheur à Paris ;
 Rue Rosa Bonheur à Thomery ;
 Rue Rosa-Bonheur à Toulon.